Георгий Ануфриев:
 Ануфриев, Георгий Александрович (1943—2017) — энтомолог, доктор наук.
 Ануфриев, Георгий Иванович (род. 1940) — слесарь-сборщик Куйбышевского авиационного завода, Герой Социалистического Труда.